Si c'était moi ? est un album d'Henri Dès sorti en 1978. Il s'agit de son dernier disque pour adultes.

Liste des chansons 

 1. La mode
 2. Le temps perdu
 3. Si c'était moi ?
 4. La forêt
 5. Le premier rendez-vous
 6. Le phoque et la baleine vilaine
 7. Chanson des vieux
 8. En retrouvant ma vie
 9. Les bottes au cul
 10. La colombe noire

Références 

Album musical sorti en 1978
Album d'Henri Dès